Thèbes kan syfta på:

Egypten 

 Thebe (fornlämning i Egypten), Luxor,

Grekland 

 Dimos Thebes – kommun
 Thívai, ort, Grekiska fastlandet, Nomós Voiotías,